Максим Киселёв:
* Киселёв, Максим Соломонович (1902—1963) — советский генерал.
 Киселёв, Максим Юрьевич (род. 1986) — российский биатлонист.
 Киселёв, Максим (род. 1980) — эстонский футболист.